Bieg na 5000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 rozegrano 9 lutego w Utah Olympic Oval. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Holender Jochem Uytdehaage, ustanawiając jednocześnie nowy rekord świata.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002